«Фи́зики шу́тят» — сборник околонаучного юмора, вышедший в Москве в издательстве «Мир» в 1966 году.

Подготовлен в Обнинске в 1965 году. Составители: Ю. Конобеев, В. Павлинчук, Н. Работнов, В. Турчин.

Все составители сборника были в то время сотрудниками Физико-энергетического института в Обнинске. Инициатором сборника был Валерий Павлинчук, лидером издания — Валентин Турчин. Сборник был запрещён к продаже в Обнинске приказом из Калуги, и обнинские физики покупали его в других городах.

Существуют также переиздания с новыми материалами:
 «Физики продолжают шутить» (Москва, «Мир», 1968 год) — помощь и поддержку при подготовке этого сборника оказывал профессор Я. Смородинский, один из будущих создателей журнала «Квант». Он же написал в сборнике «Обращение к читателям».
 «Физики всё ещё шутят» (1992 год).

В последнем переиздании, наряду со старым зарубежным юмором, широко представлены материалы физтеховского фольклора.

См. также 
 Лирики против физиков

Примечания

Издания 
 Физики шутят / Сост.-пер. Ю. Конобеев, В. Павлинчук, Н. Работнов, В. Турчин; Под общей ред. д-ра физ. мат. наук В. Турчина; редактор Л. В. Гессен. — М.: Издательство «Мир», 1966. в электронной библиотеке Мошкова.
 Физики продолжают шутить. Сборник переводов. / Сост.-пер.: Ю. Конобеев, В. Павлинчук, Н. Работнов, В. Турчин. — М.: Издательство «Мир», 1968. в электронной библиотеке «Наука и техника».

Юмористические сочинения
Научный юмор
Книги 1965 года